Boff ist der Familienname folgender Personen:

 Clodovis Boff (* 1944), Mitglied des Servitenordens und brasilianischer Befreiungstheologe
 Leonardo Boff (* 1938), brasilianischer katholischer Theologe